The Rumour — тринадцатый студийный альбом австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 2 августа 1988 года на лейблах Mercury Records и MCA Records в Северной Америке. Это был первый альбом певицы, над которым не работал её постоянный продюсер Джон Фаррар.

Список композиций 

Австралийская версия альбома содержит трек «It’s Always Australia for Me», посвящённый .

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Оливии Ньютон-Джон
Альбомы Mercury Records
Альбомы MCA Records
Альбомы Festival Records